Ел Тамариндо има више значења:

 Ел Тамариндо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тамариндо (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тамариндо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тамариндо (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Тамариндо (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Тамариндо (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тамариндо (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тамариндо, Санта Морена (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тамариндо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тамариндо (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тамариндо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тамариндо (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тамариндо (Азоју), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тамариндо (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тамариндо (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тамариндо (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тамариндо (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тамариндо (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тамариндо (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тамариндо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тамариндо (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тамариндо (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тамариндо (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тамариндо (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Тамариндо (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Тамариндо (Зумпавакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Тамариндо (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тамариндо (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тамариндо (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тамариндо (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тамариндо (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тамариндо (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тамариндо (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тамариндо (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тамариндо (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тамариндо, Ла Курва (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тамариндо (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тамариндо (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тамариндо (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тамариндо (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тамариндо (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тамариндо (Сан Бартоломе Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тамариндо (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тамариндо (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тамариндо (Санта Марија Халапа дел Маркес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тамариндо, Гијечикеро (Санта Марија Халапа дел Маркес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тамариндо (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тамариндо (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тамариндо (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Тамариндо, Ваље де лос Авеветес (Тлапанала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Тамариндо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Тамариндо, Какојоле (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тамариндо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тамариндо (Сан Антонио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тамариндо (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тамариндо (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тамариндо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тамариндо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тамариндо (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тамариндо (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тамариндо (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тамариндо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тамариндо (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тамариндо (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тамариндо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тамариндо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тамариндо (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тамариндо (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тамариндо (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тамариндо, Ел Саладеро (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тамариндо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тамариндо (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тамариндо (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тамариндо (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тамариндо, Лос Мора (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику